Tillier steht für:
 Tillier (Belgien), Ort in Belgien
 Tillier (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Tillier ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Tillier (1801–1844), französischer Autor
 Doria Tillier (* 1986), französische Schauspielerin
 Jean-Baptiste de Tillier (1678–1744), Historiker aus dem Aostatal

Siehe auch:
 Tillières